Zbrojówki (Merganettini) − plemię ptaków z podrodziny kaczek, rodziny kaczkowatych, zamieszkujących Amerykę Południową. 

Do plemienia należy jeden rodzaj i gatunek:

 Rodzaj: Merganetta
 zbrojówka (Merganetta armata)

Przypisy 

Kaczkowate
Taksony nieścisłe i przestarzałe – ptaki